Der Yangon United Football Club, auch The Lions genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Rangun beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2009 gegründet als der Air Bagan FC in Yangon United umbenannt wurde. Unter dem vorherigen Name spielte der Verein in der bis 2008 laufenden Myanmar Premier League. 2009 wurde die höchste Spielklasse als Myanmar National League neugegründet.

In der ersten Saison der neugeschaffenen Liga belegte der Verein einen vierten Platz. Seit 2011 wurde man fünfmal Meister sowie dreimal Vizemeister.

Erfolge 
 Myanmarischer Meister: 2011, 2012, 2013, 2015, 2018
 Myanmarischer Vizemeister: 2014, 2016, 2017, 2022

 General Aung San Shield: 2011, 2018, 2019

 MFF Charity Cup: 2013, 2016, 2018

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Yangon United Sports Complex in Rangun aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 3500 Zuschauern und befindet sich im Besitz des Vereins.

Spieler 
Stand: September 2022

Saisonplatzierung seit 2009

Beste Torschützen seit 2012

Trainer seit 2010

Weblinks 
 Vereinswebsite
 
 
 
 Yangon United in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009
Sport (Rangun)
Organisation (Rangun)